Гизе́лер Во́льфганг Кле́бе (; 6 августа 1925, Мангейм, Баден-Вюртемберг, Германия — 5 октября 2009, Детмольд, Северный Рейн-Вестфалия, Германия) — немецкий композитор и педагог. Член Академий искусств в Гамбурге (1963) и Западном Берлине (1964).

Биография 
В 1932 году семья переехала в Мюнхен, где Гизелер Клебе последовательно учился в частной школе, гимназии и институте. В Мангейме брал уроки скрипичной игры у . Некоторое время жил в Ростоке. С 1938 года — в Берлине, где в 1941—1951 годах учился по классу скрипки, альта и композиции, в частности, с 1946 у Бориса Блахера, чью серийную технику и принцип так называемых варьируемых метров применял в своих сочинениях. Писал музыку для рок-групп. С 1957 преподавал в Северо-3ападной музыкальной академии в Детмольде, в которой в 1962 году становится профессором. Среди его учеников был Маттиас Пинчер.

Сочинения 
 опера «Разбойники» / Die Räuber (по Шиллеру, 1957, Дюссельдорф)
 опера «Убийство Цезаря» / Die Ermordung Cäsars (по Шекспиру, 1959, Эссен)
 опера «Смертельные желания» / Die tödlichen Wünsche (по Бальзаку, 1959)
 опера «Алкмена» / Alkmene (по Клейсту, 1961, Берлин)
 опера «Развод Фигаро» / Figaro läßt sich scheiden (по Хорвату, 1963, Гамбург)
 опера «Якобовский и полковник» / Jakobowsky und der Oberst (по Верфелю, 1965, Гамбург)
 опера «Сказка о прекрасной лилии» / Das Märchen von der schönen Lilie (по Гёте, 1969)
 опера «Рандеву» / Das Rendezvous (1977, Ганновер)
 опера «Ночное признание» / Die Fastnachtsbeichte (по Цукмайеру, 1983, Дармштадт)
 опера «Жервеза Маккар» / Gervaise Macquart (по Золя, 1995)
 опера «Возвращение Хлестакова» / Chlestakows Wiederkehr (по «Ревизору» Гоголя на собственное либретто, 2008, Дортмунд)
 балет «Па де труа» / Pas de Trois (1951, Висбаден)
 балет «Сигнал» / Signale (1956, Берлин)
 балет / Menagérie (по «Лулу» Ведекинда, 1958, Западный Берлин)
 кантата История о весёлом музыканте / Die Geschichte vom lustigen Musikanten (1948)
 Stabat Mater (1964)
 симфония № 1 для 42 струнных (1953)
 симфония № 2 с темой Моцарта (1953)
 симфония № 3 симфония (1966)
 симфония № 4 симфония Завещание Вийона / Villons Testament (1971)
 двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром (1954)
 «Дифирамбы» для струнного квартета к 75-летию Стравинского (1957)
 фортепианный квинтет «Quasi una fantasia» (1967)
 концерт для шести инструментов (кларнета, клавесина, арфы, контрабаса и ударных) (1965)

Награды 
 орден «За заслуги перед ФРГ»

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 254 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Гизелер Клебе на Allmusic
 Немцы ставят оперу по Гоголю 

Оперные композиторы Германии
Балетные композиторы Германии
Члены Баварской академии изящных искусств
Лауреаты Берлинской художественной премии